Carlo Recalcati (1945-), joueur et un entraîneur italien de basket-ball. 
 Antonio Recalcati (1938-2022), peintre et sculpteur italien. 
 Massimo Recalcati (1959-), psychanalyste italien.

Homonymie
Homonymie de patronyme